Little Boy Lost (1953), een Amerikaanse dramafilm onder regie van George Seaton
Little Boy Lost (1978), een Australische dramafilm onder regie van Terry Bourke